Бересма:

  (авест.; или «барсом»; парс.; barsom; baresman) — в зороастризме ритуальные пучки пахучих ветвей (тамариска или гранатового дерева) в руке священнослужителя культа Ахурамазды.
  (Beresma) — местность коммуны Монистроль-де-Кальдерс, Каталония.

Примечания